Chick Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chick Hill (Franklin County, Maine)	
 Chick Hill (Penobscot County, Maine)